Помаранчева революція
 Помаранчева революція (книга)
 Помаранчева революція (фільм)